Ágave o Agave puede referirse a lo siguiente:

Ágave 
 Ágave, la hija de Cadmo, el rey fundador de la ciudad griega de Tebas, y de la diosa Harmonía.
 Ágave (amazona), una de las amazonas.
 Ágave (danaide), una de las danaides, hija de Dánao y Europa.
 Ágave (nereida), una de las nereidas.

Agave 
 Agave, un género de plantas.